

История усадьбы 
Один из хорошо сохранившихся памятников архитектуры классицизма. Строилась в последней четверти XVIII — начале XIX века. Сначала была сооружена благовещенская церковь (1770-е гг.), а на рубеже веков построен усадебный дом с большим парком и прудом. Главный дом — постройка дворцового типа в стиле классицизма с бельведером с пологим куполом и шпилем.

План 
Усадьба разграничена на две зоны: парадную с усадебным домом и церковью посреди парка, расположенного по обеим сторонам пруда, и хозяйственную, вытянутую вдоль дороги, с рядом служебных строений

Галерея

Примечания